НХЛ в сезоне 1989-1990 — стал 73-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Эдмонтон Ойлерз».

Плей-офф Кубка Стэнли 
½ дивизионов

Лос-Анджелес – Калгари  4:2 (5:3; 5:8; 2:1от; 12:4; 1:3; 4:2от)

Эдмонтон – Виннипег  4:3 (5:7; 3:2от; 1:2; 3:4от; 4:3; 4:3; 4:1)

Бостон  – Хартфорд  4:3 (3:4; 3:1; 3:5; 6:5; 3:2; 2:3от; 3:1)

Баффало – Монреаль  2:4 (4:1; 0:3; 1:2от; 4:2; 2:4; 2:5)

Нью-Йорк Рейнджерс -- Нью-Йорк Айлендерс   4:1 (2:1; 5:2; 3:4от; 6:1; 6:5)

Чикаго – Миннесота   4:3 (1:2; 5:3; 2:1; 0:4; 5:1; 3:5; 5:2)

Сент-Луис – Торонто   4:1 (4:2; 4:2; 6:5от; 2:4; 4:3)

Вашингтон – Нью-Джерси   4:2 (5:4; 5:6; 1:2; 3:1; 4:3; 3:2)

Финалы дивизионов

Эдмонтон – Лос-Анджелес  4:0 (7:0; 6:1; 5:4; 6:5от)

Бостон  – Монреаль 4:1 (1:0; 5:4от; 6:3; 1:4; 3:1)

Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон   1:4 (7:3; 3:6; 1:7; 3:4от; 1:2от)

Чикаго – Сент-Луис 4:3 (3:4; 5:3; 4:5; 3:2; 3:2; 4:5; 8:2)

Финалы конференций

Эдмонтон  – Чикаго   4:2 (5:2; 3:4; 1:5; 4:2; 4:3; 8:4)

Бостон  – Вашингтон  4:0 (5:3; 3:0; 4:1; 3:2)

Финал.  
Эдмонтон – Бостон  4:1 (1:0от; 7:2; 1:2; 5:1; 4:1)

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1989 год в хоккее
1990 год в хоккее